Johann von Klenau (1758-1819) – generale austriaco
 Joseph Klenau (1726–...) – religioso e docente ceco
 Paul August von Klenau (1883-1946) – compositore e direttore d'orchestra danese